Вестерхольт:

 Вестерхольт — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вестерхольт, Мартейн (род. 1979) — нидерландский музыкант.
 Вестерхольт, Роберт (род. 1975) — гитарист нидерландской симфо-металической группы Within Temptation.
 Вестерхольт, Соня (род. 1945) — датский кинорежиссёр .